El Mudo (spanisch für ‚der Stumme‘) ist der Beiname folgender Personen:

 Carlos Gardel (Charles Romuald Gardès; 1887/1890–1935), argentinischer Sänger und Komponist 
 El Chombo (Rodney S. Clark; * 1969), panamaischer Musiker und Musikproduzent
 Jesús Olalde (* 1974), mexikanischer Fußballspieler
 José Martínez González (1953–1981), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Fernández de Navarrete (um 1526–1579), spanischer Maler
 Julio Montero Castillo (* 1944), uruguayischer Fußballspieler

El Mudo ist der Name folgender Orte in Mexiko:
 El Mudo (Michoacán) im Municipio Nuevo Parangaricutiro 
 El Mudo (Yucatán) im Municipio Tizimín 

El Mudo steht für folgende Filme:
 El Mudo (2013), peruanischer Film von Diego Vega Vidal